Brian Flynn (football) (né en 1955), footballeur gallois devenu entraîneur
Brian Flynn (hockey sur glace) (1988-), joueur de hockey sur glace américain
Brian Flynn (baseball) (1990-), joueur de baseball américain

Voir aussi